Luis Liendo può riferirsi a:

Luis Antonio Liendo Asbún (1978-vivente) calciatore boliviano;

Luis Ygnacio Liendo (1980-vivente) lottatore cubano;